La Nationalliga A 1992/93 fue la 96.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Grupo A

Grupo B

Referencias 
 RSSSF

1993
Fútbol en 1992
Fútbol en 1993
Suiza en 1992
Suiza en 1993